Missing Link steht für:

 Missing Link ist der englische Begriff für eine noch unentdeckte fossile Übergangsform zwischen entwicklungsgeschichtlichen Vor- und Nachfahren
 Missing Link (Band) bezeichnet eine deutsche Popgruppe aus Mönchengladbach
 Missing Link (Roman) (im Original: Link) ist ein Roman des amerikanischen Regisseurs und Drehbuchautoren Walt Becker aus dem Jahr 1998
 Missing Link, Originaltitel des US-amerikanischen Animationsfilms Mister Link – Ein fellig verrücktes Abenteuer (2019)
 Missing Link (Architektengruppe), ehemalige Wiener Architekten- bzw. Künstlergruppe bestehend aus Angela Hareiter, Otto Kapfinger und Adolf Krischanitz